Evropska Formula 2 sezona 1984 je bila osemnajsto prvenstvo Formule 2, ki je potekalo med 1. aprilom in 23. septembrom 1984.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R10=odstopil, toda uvrščen NC=ni uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral 

1984 v športu
1984